Върбени може да се отнася за:

 Върбени или Долно Върбени, днес Итеа, село в дем Лерин, Гърция;
 Върбени, днес Неа Зои, село в дем Въртокоп, Гърция;
 Горно Върбени (Екши Су), днес Ксино Неро, село в дем Суровичево, Гърция.

Вижте също 
 Върбяне
 Върбяни
 Върбен